Denis Streker (Mainz, 1991. április 6. –) német labdarúgó, az osztrák SV Ried középpályása.

Jegyzetek

További információk 
 
 

1991-ben született személyek
Német labdarúgók
Az Eintracht Frankfurt II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
Az SV Ried labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek